Een verkeersweg:
 N555 (België)
 N555 (Frankrijk)
 N555 (Nederland), zie Provinciale weg 555

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing